

Codici 
 KTU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kota, Rajastan (India)
 ktu – codice ISO 639-3 della lingua kituba (Republica Democratica del Congo)

Sigle 
 Kauno technologijos universitetas – università lituana